2010 Голяма награда на Италия е 61-вото за Голямата награда на Италия и 14-и кръг от сезон 2010 във Формула 1, провежда се на 12 септември 2010 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия